Egon Jönsson
Nine-Christine Jönsson
Nils Jönsson (Oxenstierna)
Bengt Jönsson (Oxenstierna)
Desambiguação